Sörmyrtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Sörmyrtjärnen (Lycksele socken, Lappland), sjö i Lycksele kommun, 
Sörmyrtjärnen (Sorsele socken, Lappland), sjö i Sorsele kommun, 
Sörmyrtjärnen (Örträsks socken, Lappland), sjö i Lycksele kommun,  (9,23 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn